Búger – comune spagnolo della comunità autonoma delle Baleari (Spagna)
 Buger – circoscrizione della regione di Arusha (Tanzania)